Grady County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Grady County (Georgia)
Grady County (Oklahoma)